Евгений Сергеевич Ефимов (20 августа 1976) — узбекистанский и российский футболист, нападающий и полузащитник.

Биография 
В начале карьеры выступал за узбекские клубы. В высшей лиге Узбекистана провёл пять сезонов в командах «Чирчик», «Политотдел», «Согдиана», сыграв 80 матчей и забив 16 голов.

В 1996 году впервые играл за российский клуб — «Салют-ЮКОС» (Белгород) из третьей лиги. В 2000 году окончательно перебрался в Россию и отыграл ещё три сезона на профессиональном уровне, во втором дивизионе за клубы «Краснознаменск», «Спартак» (Щёлково) и «Северсталь» (Череповец).

С 26-летнего возраста играл только на любительском уровне, в последние годы карьеры представлял команду из Медвежьих Озёр Московской области. Также работал в этом населённом пункте детским тренером.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Узбекистана
Футболисты России
Игроки ФК «Чирчик»
Игроки ФК «Дустлик»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Спартак» Щёлково
Игроки ФК «Шексна»